Шевченко може да се отнася за:
 Шевченко, хутор в Русия
 Хора
 Александър Шевченко (1883 – 1948), украински художник
 Андрий Шевченко (р. 1976), украински футболист
 Тарас Шевченко (1814 – 1861), украински поет